Okra (plant), de onrijpe vrucht van Abelmoschus esculentus
 Open, Kristelijk, Respectvol en Actief (trefpunt 55+) (OKRA), een ouderenvereniging
 Ocra, een Duits historisch merk van motorfietsen